Tenisowy turniej WTA Moorilla Hobart International 2008 odbył się w dniach 4 - 11 stycznia w australijskim Hobart na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 170 tysięcy dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka 

 $

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Australii

sr:Мурила Хобарт интернешнл 2008. — појединачно